Vasilij Vasil'evič Dolgorukov – nobile e ufficiale russo (1752-1812)
 Vasilij Vasil'evič Dolgorukov – nobile e ufficiale russo (1786-1858)